Miejscowości w USA:
 Neshkoro – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Marquette
 Neshkoro – wieś w stanie Wisconsin, w hrabstwie Marquette
Gminy w USA:
 Neshkoro (ang. Neshkoro Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Marquette